Scarlat este un prenume și nume de familie românesc care se poate referi la:

Prenume 
 Scarlat Callimachi
 Scarlat Callimachi (scriitor)
 Scarlat Demetrescu
 Scarlat Ghica
 Scarlat Iriza
 Scarlat Lambrino
 Scarlat Longhin
 Scarlat Murguleț
 Scarlat Panaitescu
 Scarlat Pastia
 Scarlat Sturdza
 Scarlat V. Vârnav
 Scarlat Vârnav

 Alexandru Scarlat Ghica
 Dimitrie Scarlat Miclescu
 Nicolae Scarlat Stoenescu
 Oreste Scarlat Teodorescu

Nume de familie 
 Constantin Scarlat
 Cristina Scarlat
 George Scarlat
 Mircea Scarlat
 Roxana Scarlat

Scarlatache 
 Adrian Scarlatache

Altele 
 Scarlatti — caută „Scarlatti”

Vezi și 
 Scărlătești (dezambiguizare)

Nume de familie românești
Prenume masculine românești